В оптике и лазерной физике, длина Рэлея или диапазон Рэлея, , является расстоянием вдоль направления распространения пучка от перетяжки до места, где площадь поперечного сечения удваивается. Связанным с этим параметром является конфокальный параметр, b, который равен удвоенной длине Рэлея. Длина Рэлея особенно важна, когда лучи моделируются как Гауссовы пучки .

Объяснение 
Для Гауссова пучка, распространяющегося в свободном пространстве вдоль оси   с волновым числом , длина Рэлея определяется как

 

где  - это длина волны (длина волны в вакууме, делённая на  - показатель преломления) и  -  перетяжка пучка, ширина пучка в его самой узкой точке. Это уравнение как и последующие предполагает, что перетяжка не очень мала; ,

Ширина пучка на расстоянии z  от перетяжки задается следующей формулой:

 

Минимальное значение  находится в , по определению. На расстоянии от перетяжки пучка, его ширина увеличивается в  раз, а площадь поперечного сечения  увеличивается в  2 раза.

Связанные уравнения 
Общий угловой разброс гауссова пучка в радианах связан с длиной Рэлея как

 

Диаметр пучка в области перетяжки определяется как

  ,

Эти уравнения справедливы в рамках параксиального приближения. Для лучей с гораздо большей расходимостью модель гауссова луча не является точной, и для точного определения потребуется  физико-оптический анализ.

См. также 

 Гауссова функция
 Джон Стретт, 3-й барон Рэйли
 Глубина резкости
 Уравнение электромагнитной волны
 Параметр луча продукта
 Роберт Стретт, 4-й барон Рэйли
 Расхождение луча

Ссылки 
Длина Рэлея  Фотоника, Энциклопедия оптики [Ан.]

Оптика